Франц фон Ле́нбах, имя при рождении и до 1882 года Франц Се́раф Ле́нбах (, ; 13 декабря 1836, Шробенхаузен — 6 мая 1904, Мюнхен) — немецкий (баварский) живописец, портретист, один из ключевых представителей мюнхенской школы.

Один из ближайших друзей прусского канцлера князя Отто фон Бисмарка, которого неоднократно писал.

Биография 
Родился 13 декабря 1836 года в Шробенхаузене.

Ленбах получил известность благодаря своим реалистическим портретам, например «Портрет Отто фон Бисмарка». Работы Ленбаха представлены в Городской галерее в доме Ленбаха, Музее Ленбаха в Шробенхаузене и Эрмитаже.

В 1853 году Ленбах был принят в Мюнхенскую академию художеств. В 1860 году его пригласили в новую художественную школу в Веймаре, где он преподавал до 1862 года. К концу XIX века Ленбах становится ведущим персонажем в жизни художественного Мюнхена, а круг друзей-художников Ленбаха, в который входили Вильгельм Буш, Франц Дефреггер и Рудольф Эпп, доминировал в культурной жизни города.

Признанный и востребованный высшими кругами общества портретист, Ленбах достиг богатства. Он мог себе позволить нанять архитектора Габриэля фон Зайдля для постройки своей огромной виллы в 1887—1891 годах, получившей ныне название «Ленбаххаус». Вилла в эклектическом стиле на основе итальянского Ренессанса вместе с садом по своим размерам может сравниться с небольшим замком.

Умер 6 мая 1904 года в Мюнхене и похоронен на городском кладбище Вестфридхоф.

Память 
В настоящее время в «Ленбаххаусе» находится Городская галерея в доме Ленбаха. Помимо картин Ленбаха и других художников XIX века в галерее размещена значительная коллекция произведений художественной группы «Синий всадник».

Галерея

Примечания

Литература 
Словари и энциклопедии
 
 
 
 
 
 
 
Справочные указатели

Ссылки 

Художники Германии XIX века
Художники-портретисты Германии
Похороненные на кладбище Вестфридхоф (Мюнхен)
Выпускники Мюнхенской академии художеств
Мюнхенская школа